Села в Україні:
 Вовчанське — Дніпропетровська область, Васильківський район
 Вовчанське — Запорізька область, Якимівський район